

Sigle 
 Zona territoriale omogenea – suddivisione della zonizzazione in urbanistica

Musica 
 ZTO  – traccia dell'album Ziltoid the Omniscent di Devin Townsend del 2007